Brea (Califórnia)
 La Brea
 La Brea (distrito) — no Peru

Desambiguações de topônimos